The Lost Princess – film del 1919 diretto da Scott R. Dunlap
The Lost Princess – film del 2005 diretto da Duncan Pace
The Lost Princess – film del 2012 diretto da Meredith Tuttle